

Patronymes
 Erich Scheurmann (1878-1957), écrivain allemand ;
 Fritz Scheuermann (1887- ?) juriste allemand et premier président de la Chambre du film du Reich au temps du national-socialisme ;
 Holger Werfel Scheuermann (1877-1960), chirurgien orthopédiste et radiologue danois ;
 Richard Scheuermann (1876-1913), coureur cycliste allemand

Médecine 
Maladie de Scheuermann, une dystrophie rachidienne apparaissant au cours de la croissance, nommée d’après Holger Werfel Scheuermann.